Podmosta är ett släkte av bäcksländor. Podmosta ingår i familjen kryssbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kryssbäcksländor
Podmosta